Золанд ():
 Золанд-ам-Ротштайн (), Нижнесилезская Верхняя Лужица
 Золанд-на-Шпрее (), Район Баутцен